Nilandhoo ist der Name folgender Inseln der Malediven:

 Nilandhoo (Huvadhu-Atoll), eine Insel im  nördlichen Huvadhu-Atoll (Gaafu Alif)
 Nilandhoo (Nord-Nilandhe-Atoll), eine Insel im Nord-Nilandhe-Atoll (Faafu)